Carnets de bord peut désigner :

 Carnets de bord, un synonyme de livre de bord,
 Carnets de bord (2004), un album de Bernard Lavilliers.
 Carnets de bord (2001- ), une revue de l'université de Genève.

Notes et références